Cascadia ist die Bezeichnung für

 Kaskadien, eine Region im Pazifischen Nordwesten Amerikas
 Cascadia (Oregon), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Tehaleh, einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Cascadia State Park
 Cascadia (Spiel),  Legespiel von Randy Flynn (Autor) und Beth Sobel (Illustratorin)
 Cascadia, ein Lkw-Modell der Fa. Freightliner (Daimler Group)